Le Bidois peut désigner :
 Georges Le Bidois (1861-1945), un professeur et grammairien français ;
 Robert Le Bidois (1897-1971), un linguiste et diplomate français.